«Кану́н разруше́ний» () — кинофильм 1991 года, режиссёр .

Сюжет 
Учёный доктор-кибернетик Ева Симмонс создаёт гиноида, точь в точь похожего на неё саму. Причём киборг, именуемый Ева 8, оказывается даже совершеннее своей создательницы. Более того, в программу электронной Евы занесены воспоминания и переживания Евы настоящей. Это и обида на отца, случайно убившего её мать, и недовольство бывшим мужем, отнявшим у неё сына. Доктор Ева Симмонс желает им зла, но вредить напрямую не собирается. Ева же механическая решает воплотить желания своей создательницы. Она сбегает от неё и отправляется в свободное путешествие, убивая и калеча встреченных ею людей (преимущественно мужского пола). По её следу отправляются агент ЦРУ Маквейд и сама доктор Симмонс. Проанализировав поведение гиноида, они решают, что Ева 8 отправилась в Нью-Йорк, чтобы отобрать сына у бывшего мужа Евы Симмонс. Но они опаздывают, мальчик уже в руках робота. Наконец полковнику Маквейду удаётся загнать сошедшую с ума машину в метро и, уничтожив её с помощью настоящей Евы, спасти ребёнка.

В ролях 
 Грегори Хайнс — полковник Джим МакКуэйд
  — доктор Ева Симмонс / Ева VIII
  — генерал Кёртис
 Курт Фуллер — Билл Шнейдер
  — Питер Арнольд
 Лорен Хайнс — Робот Стив
 Нельсон Машита — учёный / официант
 Алан Хауфрект — доктор Хеллер
  — Даун Перлин

Факты 
В заглавии фильма — игра слов: «Eve» может означать как имя «Ева», так и понятие «канун». Авторы некоторых русских переводов заглавия фильма («Ева-разрушительница», «Ева разрушений») сочли более важным библейский символизм имени «Ева», которое носила первая из созданных Богом женщин (соответственно, в фильме электронная Ева — первый гиноид).

Обзоры, критика

Ссылки 

Фильмы США 1991 года
Фильмы-боевики США
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы Interscope Communications
Фильмы Orion Pictures
Фильмы-технотриллеры